«Тори и Локита́» — бельгийский художественный фильм режиссёров братьев Дарденн, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2022 года.

Сюжет 
Герои фильма — двое африканских подростков, которые отправляются в Европу в поисках лучшей жизни.

В ролях

Производство и премьера 
Премьера фильма состоялась в мае 2022 года на Каннском кинофестивале, где лента была удостоена Специального приза к 75-летию фестиваля. Выход картины в прокат запланирован на сентябрь 2022 года.

Восприятие 
Критики высоко оценили картину. Многие считали, что фильм «Тори и Локита» должен получить Золотую пальмовую ветвь, но дело ограничилось специальным призом по случаю 75-летия Каннского фестиваля. Стив Понд из The Wrap назвал фильм «одной из лучших работ Дарденнов за долгое время, тихой драмой, которая сочится гуманизмом, даже грустно взирая на негуманность современного мира». Питер Брэдшоу из The Guardian рассказал, что он «проникся простотой истории и ясностью идей, а Дарденны добились экстраординарной игры от своих молодых актёров».

Примечания 

Фильмы Бельгии 2022 года
Фильмы Франции 2022 года
Фильмы-драмы Бельгии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы о беженцах